X11 kan syfta på:

X11 (motorvagn) – en elektrisk motorvagn
X11 – ett fönstersystem som används i de flesta Unix-operativsystem, se X Window System
X11-färger – en serie webbfärger använda inom X Window System
Honda X11 – en motorcykelmodell från Honda

Se även
Xpert Eleven – ett managerspel på internet